Ijé peut désigner :
 Ijé, la  de l'alphabet glagolitique ;
 , un film nigérian.
 Ijé, une langue yoruboïde de la famille des langues nigéro-congolaises